Remedios de Escalada ist der Name folgender Personen:

*María de los Remedios de Escalada (1797–1823), Frau von José de San Martín

Remedios de Escalada ist der Name folgender Orte:
Remedios de Escalada (Tres de Febrero), Ort im Partido Tres de Febrero in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
Remedios de Escalada (Lanús), Ort im Partido Lanús in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
Villa María Irene de Los Remedios de Escalada, Ort im Partido San Martín in der Provinz Buenos Aires, Argentinien